Lily steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Lilli
 Lily (Band), deutsche Rockband
 Lily (Kurzfilm), australischer Kurzfilm aus dem Jahr 2010
 Lily (Schiff), ein 1882 gebautes Segelschiff
 Lily (Schauspielerin) (1952–2016), eine japanische Schauspielerin und Sängerin

Lily ist der Familienname folgender Personen:
 Amelia Lily (* 1994), britische Popsängerin
 Morgan Lily (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin

Lily ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lily (Florida)
 Lily (Kentucky), im Laurel County
 Lily (South Dakota), im Day County
 Lily (Wisconsin), im Langlade County

Siehe auch:
 Lili
 Lilly
 Lyly